«Radio Ga Ga» — песня британской рок-группы Queen из альбома The Works 1984 года. Написана барабанщиком Роджером Тейлором.

Как писали многие критики, песня очень точно отображает состояние тогдашнего британского радиовещания. Несмотря на отзывы критиков («Безобразная чушь!» — отозвался журнал NME), сама по себе песня оказалась очень заразительной и поднялась до второй строчки хит-парада Британии и до первой в 19 странах мира. Песня исполнялась практически на всех концертах группы, в том числе и на легендарном концерте «Live Aid», когда ритм припева песни отбивало в ладоши 70 000 человек.

Песня попала в сборник Greatest Hits II.

История 
В первоначальном варианте песня называлась «Radio Ca-Ca» — эту фразу произнёс маленький ребёнок Роджера Тейлора. Тейлор писал эту песню для своего сольного альбома, заперевшись на три дня в студии с синтезатором Roland Jupiter-8 и драм-машиной. Остальные члены группы разглядели в ней потенциальный хит, дописали слова и инструментальные партии, в частности, изменив и название на «Radio Ga Ga».

Тейлор объяснил, каким образом возникла идея использования в разработанном группой сценарии видеоклипа кадров из «Метрополиса»: «Джорджо Мородер купил авторские права на фильм „Метрополис“ и захотел, чтобы мы написали к нему песню. Песню мы написали и отдали в обмен на право использовать некоторые кадры из фильма». Права на трансляцию этих кадров пришлось выкупать у ГДР.

Видеоклип 
В клипе использованы кадры из фильма «Метрополис» и кинохроники времён Второй мировой войны. После вступления появляется вся группа, сидящая в летающем автомобиле.

Фредди Меркьюри сидит впереди, как и Роджер Тейлор, а Брайан Мэй и Джон Дикон — сзади. С момента вступления и до слов «So don’t become some background noise» клип чёрно-белый, далее клип «приобретает» цвет, и на экране появляется поющий Фредди Меркьюри в чёрных брюках и в красном костюме. Во время припева опять появляется вся группа и фанаты «Queen», переодетые в белые костюмы: все вместе они отбивают ритм припева песни. Эта идея понравилась многим слушателям «Queen», и впоследствии на каждом концерте группы зрители хлопали в ладоши во время припева.

Во время исполнения второго куплета использовались кадры из более ранних клипов Queen: «Bohemian Rhapsody», «Somebody to Love», «Tie Your Mother Down», «We Are the Champions», «Don’t Stop Me Now», «Crazy Little Thing Called Love», «Save Me», «Play the Game», «Flash’s Theme» и «Back Chat». Гитара Брайана Мэя появляется лишь в конце песни (это слайд-партия). После окончания гитарной партии Фредди поёт слова «You had your time — you had the power. You’ve yet to have your finest hour. Radio…», музыка постепенно затихает, и клип заканчивается.

В массовой культуре 
 В  году хореограф Морис Бежар использовал песню, наравне с другими произведениями группы «Queen», в своём балете «Дом священника».
 Американская певица Леди Гага взяла свой псевдоним в честь этой песни. По её словам, она обожает Queen и их хит «Radio Ga Ga», поэтому она его и выбрала.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Песни Queen
Синглы 1984 года
Песни по алфавиту
Песни 1983 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы EMI Records
Синглы Elektra Records
Песни Великобритании
Песни на английском языке
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40